Heiden steht für:

 in der abendländischen Geschichte für Nichtmonotheisten, siehe Heidentum
 Heiden (Familienname), ein deutscher Familienname
 eine Pflanzengattung, siehe Heidekräuter
 Heiden(korn), in Österreich Buchweizen, siehe Echter Buchweizen
 heiden, japanischer Opferschrein, siehe Shintō-Schrein #Zeremonienhallen

Heiden ist der Name folgender Orte:
 Heiden (Münsterland), Gemeinde im Landkreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Heiden (Hellenthal), Ort in Hellenthal, Landkreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Heiden (Lage), Ort in Lage, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen 
 Heiden AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden in der Schweiz

Siehe auch:
 Von der Heiden
 Heyden
 Haiden
 Hayden
 Haydn (Begriffsklärung)
 Heijden